Трухинка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Боровецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Боровецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 8,5 км, до центра муниципального образования Обросова — 2,5 км.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Трухинка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)